Chapultepec (del náhuatl chapolin, "chapulín", "saltamontes", tépetl, "cerro", "monte", y el sufijo locativo c; "en el cerro del chapulín", por la abundancia de estos insectos en el cerro y los alrededores, o por la forma del cerro) puede referirse a:

En la Ciudad de México 

 Chapultepec, cerro, lago y bosque al poniente de la Ciudad de México.
 Metro Chapultepec, estación del metro de esta ciudad.
 Batalla de Chapultepec, la llevada a cabo entre México y Estados Unidos en 1847.
 Castillo de Chapultepec, ubicado en el citado cerro.
 Zoológico de Chapultepec, parque zoológico localizado en el bosque de Chapultepec.
 Avenida Chapultepec, ubicada en la citada ciudad, termina junto a la estación de metro homónima.
 Colonia Chapultepec Morales, parte de Polanco.
 Colonia San Miguel Chapultepec
 Lomas de Chapultepec, colonia residencial.
 Radio Chapultepec, estación emisora de radio.
 Cine Chapultepec, famoso cine cuyo terreno ahora es ocupado por la Torre Mayor.
 Deportivo Chapultepec.
 Feria de Chapultepec, parque de diversiones dentro del bosque del mismo nombre.

En otros Estados 

 Chapultepec, municipio en el Estado de México
 Chapultepec, localidad del municipio de Huatabampo en el estado de Sonora.
 San Miguel Chapultepec, municipio en el Estado de México.
 Avenida Chapultepec, ubicada al poniente del centro de la ciudad de Guadalajara.
 Colonia Chapultepec, en varias ciudades mexicanas, como Cuernavaca, Morelia, Monterrey y Guadalajara.
 Parque Ecológico Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos, ubicado en la bajada del mismo nombre y que cuenta con trotapista, aviario, lago artificial, etc.
 Chapultepec de Pozos, pueblo en el municipio de Hueypoxtla, Estado de México.

Otros 
 Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
 Conferencia de Chapultepec, también llamada Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada en 1945.